Die 50. Rallye Portugal war der fünfte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2016. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 19. und dem 22. Mai gefahren.

Meldeliste 
Fahrzeuge, die nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldet wurden, sind in der Liste nicht erfasst.

Quelle:

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen 

* Während der angegebenen Zeiten darf im Service Park an den Autos gearbeitet werden.
Quelle:

Gewinner Power Stage 
Die „Power Stage“ war eine 11,19 km lange Etappe am Ende der Rallye. Die drei schnellsten Fahrer dieser Etappe erhielten jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Mexiko: http://uk.rallydeportugal.pt/

Einzelnachweise 

Portugal
2016